RRB steht als Abkürzung für:

 Radio Regulation Board, Organisation der Internationalen Fernmeldeunion (ITU)
 Regenrückhaltebecken, ein künstlich angelegtes Becken, das dazu dient, größere Mengen Niederschlagswasser zu speichern
 Regierungsratsbeschluss, ein Beschluss einer Schweizer Kantonsregierung
 Deutscher Republikanischer Reichsbund
 RheinRuhrBahn, ein Eisenbahnverkehrsunternehmen
 Ruderrettungsboot

RRB